

Patronyme  
 Ary Bitter (1883-1973), un sculpteur français.
  (1902–1967), un physicien américain, ayant conçu l’électroaimant de Bitter.
 Franz Bitter (1865-1924), un homme politique allemand.
 Friedrich August Georg Bitter (1873-1927), mycologue, lichénologue et botaniste allemand, dont l’abréviation botanique standard est Bitter.
 Johannes Bitter (1982), un handballeur allemand.
 Karl Bitter (1867-1915), un sculpteur austro-américain.
 Pieter de Bitter (vers 1620-1666), un contre-amiral néerlandais.
 T. B.Bitter (1781-1832), un artiste peintre actif à Paris de 1814 à 1819.

Paléontologie  
Fossiles de Bitter Springs, du gisement fossilifère de Bitter Springs, situé au centre de l'Australie.

Boisson 
Bitter (bière), un terme britannique pour un type de bière ou de ale. 
Victoria Bitter ou VB, une bière australienne. 
XX Bitter, une bière belge.
L’amer (appelé aussi amère ou bitter), une liqueur apéritive fabriquée à partir de l'infusion de plantes amères.

Automobile 
Erich Bitter automobile GmbH (anciennement Bitter GmbH & Co. KG), une entreprise allemande d'automobiles sportives de luxe, développées sur la base de modules Opel, ayant construit les voitures : 
Bitter CD, 
Bitter CD2.

Manga 
, un manga shōjo de Miho Obana.

Cinéma 
Her Bitter Cup, un film muet américain réalisé par Joe King et Cleo Madison et sorti en 1916. 
The Man from Bitter Roots, un film muet américain réalisé par Oscar Apfel et sorti en 1916.
BitterSweet Symphony, un court métrage français réalisé par Jordi Avalos.

Musique 
Bitter Tears: Ballads of the American Indian est le vingtième album publié par le chanteur américain de musique country Johnny Cash en 1964.
Bitter Sweet Symphony (Symphonie aigredouce), une chanson du groupe britannique de Britpop The Verve. 
Sweet & Bitter, le  et dernier album original du groupe de J-pop CoCo.
The Bitter End, une chanson du groupe de rock Placebo.
Bitter Suites To Succubi, un EP du groupe de metal extrême Britannique Cradle of Filth.

Sport 
Tetley's Bitter Cup, nom de la Coupe d'Angleterre de rugby à XV en 1999 et 2000.